Бредфорд 1888 () — шаховий турнір, що проходив з 6 до 18 серпня 1888 року в англійському місті Бредфорді. Офіційно турнір мав статус . По факту це був міжнародний турнір з досить сильним складом учасників, оскільки, крім британських шахістів і шахістів з британських колоній, у ньому брали участь німець Курт фон Барделебен, угорець Макс Вайсс і Жан Таубенгауз, що мешкав у Парижі.

Перемогу в турнірі отримав Ісидор Гунсберг. Це досягнення зміцнило його позиції у світовій шаховій еліті того часу.

Турнірна таблиця

Література 
 Anthony J. Gillam Bradford 1888. — The Chess Player, 2012. — 208 p. — ISBN 1901034884

Бредфорд
Спортивні події 1888
1888 у британському спорті